Лен Ско́не () — лен на самом юге Швеции. Граничит с ленами Крунуберг, Халланд и Блекинге. Административный центр — город Мальмё.

Границы лена в целом соответствуют границам исторической провинции Сконе, однако небольшие части лена относятся к провинции Халланд.

География 
Сконе — самый южный лен Швеции. Крупнейший город — Мальмё, третий по величине город в Швеции. Через Сконе (а именно, через Эресуннский мост, соединяющий Мальмё и Копенгаген) Скандинавия соединяется кратчайшим путём с остальной Европой.

В центральной части лена находится озеро Рингсьон площадью 40 км².

История 
Лен образован 1 января 1997 года из ленов Мальмёхус и Кристианстад.

с 1 октября 2016 года губернатор округа Сконе — Аннели Хултен.

Административное деление 
Лен состоит из 33 коммун:

Ландстинг 

Результаты выборов-2006:

Экономика 
С годами регион, примыкающий к проливу Эресунн стал источником новых разработок и технологий. Основными звеньями региональной индустрии являются научные, информационные и коммуникационные технологии, а также пищевая промышленность. Широкое развитие получили исследования и разработки в области беспроводной коммуникации, разработки методов электронных решений проблем, а также микро — и нанотехнологий. Medicon Valley — знаменитое предприятие, мировой лидер в производстве фармацевтических препаратов.

Достопримечательности 
 Церковь Виттшёвле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Администрация лена
 Туристический сайт

Сконе